Potocki-palota, Varsó, 18. század
Potocki-palota Odessza, 1828, ma: Odesszai Művészeti Múzeum
Potocki-palota, Lviv, 19. század
Potocki-palota, Krzeszowice, 19. század